Ендовка — топонимы в России.

 Ендовка — деревня, Каракулинский район, Удмуртская Республика
 Ендовка — река, Великоустюгский район, Вологодская область, 60.853180, 46.526812
 Ендовка — прежнее название хутора Ендовский в Кумылженском районе Волгоградской области